Меркаба (Меркава; ) — в религиозных верованиях «небесная колесница», «престол-колесница» или колесница Иезекииля.

Суфизм (эзотерический ислам)
 Меркаба — у суфиев состояние экстаза:
 «езда в Меркабе» — положить голову между коленами, оставаться неподвижным, погрузиться в созерцание и тихо шептать молитвы и гимны;
 «ездивший в Меркабе» — молящийся, постепенно лицезревший семь различных чертогов («гекалот») разного цвета, по достижении седьмого впадавший в бессознательное состояние.

Иудаизм
 Меркаба — состояние экстаза верующего иудея:
 «езда в Меркабе» — описана в «Гекалоте Раббати»: поиск «престола-колесницы» посредством заклинаний, понуждающих ангелов разрешить им вход, и в сопровождении Метатрона-проводника;
 «сидящий в Меркабе» — видит разницу между благочестивым и грешником.
 «Святая Меркаба» — у иудеев тетраморф (человек, лев, орёл и бык).
 Маасе Меркаба () — описание престола Творца и Его небесной колесницы; толкование первых глав Книги пророка Иезекиила, где описываются видения этого пророка.
 Маасе Меркаба — в иудаизме религиозно-философская проблема природы и сущности Божества; тогда как Маасе Берешит — религиозно-философская проблема сотворения мира.

См. также 
 Меркава — израильский танк.
 Колесница (значения)
 Просветление
 Теофания
 Гекалот

Примечания